

België
Sint-Jozefskliniek - Brugge
Grand Hôpital de Charleroi Site Saint-Joseph - Charleroi
Centre Hospitalier Régional Mons-Hainaut Site Saint-Joseph  - Bergen
Klinik Sankt Josef - Sankt Vith

Luxemburg
Clinique Saint-Joseph - Aarlen

Nederland
Sint Josephziekenhuis - Deventer
Sint Josephziekenhuis - Eindhoven
Sint Josephziekenhuis - Enschede
Sint Josephziekenhuis - Heerlen
Sint Josephziekenhuis - Veghel
Sint Josephziekenhuis - Veldhoven
Sint Josephziekenhuis - Venlo
Sint Josephziekenhuis - Vlissingen